Simbad může být:

 SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) — astronomická databáze objektů za hranicemi sluneční soustavy.
 jedna z verzí jména Sindibád
 Simbad námořník – postava z románu Hrabě Monte Cristo
 Simbad (raketomet)